Eru kan syfta på:

 Eru – i J.R.R. Tolkiens sagovärld hela alltet och Ardas (jordens) skapare, se Ilúvatar

Geografi

Estland 

 Eru – en ort i Valga län i Õru vald, se Õru 
 Eru laht – en vik

Marshallöarna 

 Eru (ö), Kwajalein, 

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Marshallöarnaförgreningar